Surville – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Calvados.
 Surville – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Manche.
 Surville – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Eure.